Кум-Арык — село в Панфиловском районе Чуйской области Киргизии. Код СОАТЕ — 41708 219 830 03 0.

Население

Примечания

Ссылки 
 «Народные легенды: Село Кум-Арык в Панфиловском районе было названо благодаря „золотой“ почве», turmush.kg, 2019-04-04.
 Статьи о селе Кум-Арык, turmush.kg
Населённые пункты Панфиловского района Чуйской области